Серге́й Мурашо́в:
 Мурашов, Сергей Васильевич (род. 1920) — советский генерал-лейтенант.
 Мурашов, Сергей Иванович (1894—1967) — Герой Социалистического Труда.